Натуральне число 138
 138 рік до нашої ери
 138 рік нашої ери